Název Čechy označuje:

 Čechy – historická země v České republice
 vinařská oblast Čechy – vinařská oblast, která obsahuje schválená území pro pěstování révy vinné v prostoru historické země Čechy
 Čechy (okres Přerov) – obec v okrese Přerov
 Čechy (okres Nové Zámky) – slovenská obec v okrese Nové Zámky
 Čechy pod Kosířem – obec v okrese Prostějov
 Čechy (Děčín) (Děčín XIX-Čechy) – část města Děčín v okrese Děčín
 Čechy krásné, Čechy mé – známá vlastenecká píseň z doby národního obrození

Externí odkazy